Seboruco peut désigner :

Toponymes

Seboruco : l'un des 40 sous-quartiers du quartier de Santurce à San Juan.

Seboruco : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 Seboruco : chef -lieu de la municipalité de Seboruco dans l'État de Táchira.

Homonymie de toponyme